Reuben steht für:

 männlicher Vorname, siehe Ruben#Reuben
 Reuben Award, US-amerikanischer Comicpreis
 Reuben, Reuben, Originaltitel von Ruben, Ruben, US-amerikanischer Spielfilm (1983)

Reuben ist der Familienname folgender Personen:

 Gloria Reuben (* 1964), kanadische Schauspielerin und Musikerin
 Jakob ben Reuben (Rabbiner) (12. Jh.), spanischer Autor und Rabbiner
 Meron Reuben (* 1961), israelischer Diplomat
 Scott Reuben (* 1959), US-amerikanischer Anästhesist, dem 2009 wissenschaftliche Fälschungen in großem Stil nachgewiesen wurden
 Simon Reuben (* 1944), britischer Unternehmer

Siehe auch:
 Reuven, männlicher Vorname
 USS Reuben James, Schiffe der United States Navy
 Reuben Sandwich